Het klimaat van Spitsbergen is voornamelijk een gevolg van zijn zeer noordelijke ligging. De gemiddelde wintertemperatuur is −12°C, de gemiddelde zomertemperatuur 5°C.

Dankzij de Golfstroom zijn de temperaturen op Spitsbergen hoger dan gebieden met dezelfde breedtegraad. Hierdoor blijven de wateren rondom de eilandengroep voor het grootste deel van het jaar ijsvrij en bevaarbaar. De zuidkant van de archipel is over het algemeen warmer dan de noordkant. Tijdens de winter is het temperatuurverschil tussen het zuiden en het noorden zo'n 5°C. Bereneiland heeft de hoogste gemiddelde temperatuur.

De archipel is een ontmoetingsplaats voor koude polaire lucht uit het noorden en milde, natte zeelucht uit het zuiden. Dit zorgt voor een lage luchtdruk en wisselende weersomstandigheden.

De warmste en koudste temperatuur ooit gemeten was respectievelijk 21,7°C in juli 2020  en −46,3°C in maart 1986.

Klimatogram

Geografie van Spitsbergen
Spitsbergen
Spitsbergen